Występy w europejskich pucharach duńskiego klubu piłkarskiego FC København.

Wykaz spotkań pucharowych

1992–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

FC København
Duńskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach